

Pessoas
James Eastland

Localidades
Eastland (Texas)
Condado de Eastland

Outros
SS Eastland

Desambiguação